Кайнозо́й (кайнозойская эра) — текущая эра геологической истории Земли. Началась 66,0 миллионов лет назад (эта граница проведена по массовому вымиранию видов в конце мелового периода) и продолжается до сих пор.

Эра характеризуется доминированием млекопитающих и птиц, занявших многочисленные экологические ниши, оставленные вымершими рептилиями. Среди растений на суше преобладают цветковые. В океанах основной группой рыб становятся лучепёрые.

Термин 
Название предложено английским геологом Джоном Филлипсом в 1861 году. Образовано от греческого  — «новый» +  — «жизнь» и может быть дословно истолковано как «новая жизнь».

Краткое обозначение — KZ, используется в научных публикациях.

Геологические периоды 
Кайнозойская эра делится на три периода:
 палеоген
 неоген
 четвертичный период (антропоген, «квартер»).

В XIX — первой половине XX веков кайнозой делили на два периода: третичный и послетретичный (посттретичный).

Понятие «третичный период» устарело: в современной геохронологической шкале его нет. Он включал современные палеоген, неоген и начало антропогена.

Палеогеография 
В этой эре континенты приобрели своё современное очертание. Австралия и Новая Гвинея отделились от Гондваны, двинулись к северу и, в конечном итоге, приблизились к Юго-Восточной Азии. Антарктида заняла своё нынешнее положение в районе Южного полюса, Атлантический океан продолжал расширяться, и в недавнем прошлом Южная Америка примкнула к Северной.

Жизнь в кайнозое 

В истории жизни на Земле массовое вымирание видов 66 млн лет назад ознаменовало собой начало новой, продолжающейся и сегодня, кайнозойской эры. В результате катастрофических событий тех далёких времён с лица нашей планеты исчезли все животные размером крупнее крокодила. А уцелевшие небольшие животные оказались, с наступлением новой эры, в совершенно ином мире. В кайнозое продолжался дрейф (расхождение) континентов. На каждом из них формировались обособленные сообщества растений и животных.

Кайнозой — эра, отличающаяся большим разнообразием наземных, морских и летающих животных. Он является эрой млекопитающих и покрытосеменных. Млекопитающие претерпели длительную эволюцию от небольшого числа мелких примитивных форм и стали отличаться большим разнообразием наземных, морских и летающих видов. Кайнозой также можно назвать эпохой саванн, цветковых растений и насекомых. Птицы в этой эре тоже значительно эволюционировали. Среди растений появляются злаковые.

Эра кайнозоя ознаменовалась появлением первой разумной жизни на Земле — человека разумного.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Проф. Н. М. Романов. Недра и геологическое прошлое Горьковской области : Кайнозой
 КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА
 Кайнозой: наступление криоэры. Новые типы сообществ — тропические леса и травяные биомы. Эволюция млекопитающих и появление человека.

Кайнозой
Геологические эры